Sarò la tua ombra (A Hero at Heart) – romanzo di JoAnn Ross del 1986
 Sarò la tua ombra – romanzo di Domenica Luciani del 2005
 Sarò la tua ombra (XO) – romanzo di Jeffery Deaver del 2012